Het seizoen 1971/72 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 4 september 1971 en eindigde op 14 mei 1972. KSC Lokeren won in Derde Klasse A, KFC Winterslag won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 AS Oostende KM (rechtstreeks)
 KSV Sottegem (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Herve FC (kampioen 4A)
 R. Wavre Sports (kampioen 4B)
 K. Helzold FC Zolder (kampioen 4C)
 KSC Lokeren (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KSC Lokeren (kampioen 3A)
 KFC Winterslag (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Willebroekse SV (rechtstreeks uit 3A)
 R. Excelsior Mouscron (rechtstreeks uit 3A)
 KSC Maccabi Antwerp (rechtstreeks uit 3B)
 R. Wavre Sports (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Noot: KFC Winterslag en Patro Eisden eindigden gedeeld eerste en speelden een testwedstrijd voor de titel. De eerste wedstrijd eindigde op 3-3. In de terugwedstrijd won KFC Winterslag met 2-1 en kroonde zich daarmee tot kampioen in Derde Klasse B.

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, KSC Lokeren en KFC Winterslag, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

De teams die tweede eindigden in hun reeks, RAEC Mons en Patro Eisden, speelden ook een wedstrijd. De wedstrijd werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Testwedstrijd degradatie
De teams die voorlaatste eindigden in hun reeks, K. Willebroekse SV en KSC Maccabi Antwerp, speelden een wedstrijd voor het geval er een extra plaats zou vrijkomen in Derde Klasse.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3